Le Dindon, une nouvelle d’Anton Tchekhov (1885)
 Le Dindon, comédie de Georges Feydeau (1896)
 Le Dindon, film français de Claude Barma (1951)
 Le Dindon, film français de Jalil Lespert (2019)